

Шакулово — село, Канаський район, Чувашія
 Шакулово — присілок, Чебоксарський район, Чувашія